Diede de Groot era la campionessa in carica da due anni ma ha perso in finale.

Il torneo è stato vinto da Aniek van Koot che ha sconfitto Diede de Groot con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

  Diede de Groot (finale)

  Yui Kamiji (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019